Jaulín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jaulín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Jaulín (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar